Cervélo TestTeam — швейцарская профессиональная континентальная велокоманда, существовавшая в 2009—2010 годах. Она была создана по инициативе «Cervélo», канадского производителя шоссейных велосипедов, после того как от его услуг отказалась «Team Saxo Bank». Несмотря на статус континентальной команды, в её состав вошли такие именитые гонщики, как Тур Хусховд и Карлос Састре, и она приглашалась на 17 из 24 гонок UCI World Calendar своего дебютного сезона. Команда приняла участие во всех Гранд Турах 2009 и 2010 годов, но по окончании второго сезона была распущена. «Cervélo» c 2011 года стал спонсором американской «Garmin-Transitions», теперь называемой «Garmin-Cervélo», в эту команду перешли несколько гонщиков CTT. В 2009 году также была создана женская «Cervélo TestTeam», после расформирования мужской команды она продолжила существование.

Сезон 2009

Состав

Победы

Сезон 2010

Состав

Победы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль Cervélo TestTeam 2009 на cyclingarchives.com
 Профиль Cervélo TestTeam 2010 на cyclingarchives.com

Велосипедные команды
Велоспорт в Швейцарии
Спортивные клубы, основанные в 2009 году
Спортивные клубы, расформированные в 2010 году